Комплекс превосходства — защитный механизм психики, при котором появляется ощущение собственного превосходства, вызванное скрытым чувством неполноценности.

Термин впервые употребил австрийский психолог Альфред Адлер. Комплекс превосходства тесно связан с комплексом неполноценности и является его обратной стороной.

Проявление комплекса превосходства 
При наличии комплекса превосходства люди зачастую стремятся к обретению власти над окружающими, принижают опасных для себя людей и верят в свою особую силу. Они проявляют следующие черты характера: враждебность по отношению к окружающим, нетерпимость, самоуверенность, хвастливость, зависть, злорадство, жадность, подозрительность. Они стремятся подстроить ситуацию так, чтобы выглядеть превзошедшими всех. Для них «внешний блеск» гораздо важнее, чем настоящие успехи и победы. Однако, даже добившись реальной победы над кем-то, они не ощущают удовлетворения.

Характерным для них также является стремление избежать реальной проверки своих сил с более сильными соперниками. Во взаимодействиях с другими людьми они выступают манипуляторами, отыскивая внешние причины, оправдывающие их поведение (например, «Я слишком тревожный человек, поэтому мне нужно много внимания и заботы»).

Источники развития 
Комплекс превосходства, как и комплекс неполноценности формируется из-за чувства беспомощности. Желание перебороть его перерастает в стремление к превосходству или стремлению к власти. Альфред Адлер в своих работах использовал слово «Мachtmotiv», что переводится и как стремление к превосходству, и как стремление к власти. Поэтому здесь и далее под этими словосочетаниями имеется в виду одно понятие. В нормальных условиях оно является движущей силой развития человека.Однако при неблагоприятных обстоятельствах в детстве оно становится силой, препятствующей здоровому развитию: если «здоровое» стремление к превосходству направлено на преодоления чувства беспомощности и дальнейшую полезную, осмысленную работу на благо общества, то «невротическое» стремление к превосходству приводит к удалению человека от социума и лишь маскировке его чувства неполноценности. Это направление развития приводит в тупик: чтобы избавиться от гнетущей неуверенности в себе, необходимо влиться в общественную жизнь, но чувство неполноценности вынуждает ребенка избегать социума и манипулировать людьми, чтобы скрыть свое возрастающее чувство неполноценности. Ему не хватает уверенности в себе для того, чтобы эффективно взаимодействовать с другими людьми. Отчуждение от общества приводит к тому, что он перестает считаться с социальными интересами, благополучием других людей в стремлении достижения личного превосходства.

Альфред Адлер полагал, что стремление к власти — это невротический симптом, который является результатом сильного чувства неполноценности и отсутствия социального интереса.

Сильное чувство неполноценности 
Хотя чувство неполноценности является движущей силой для развития ребенка, в ситуации когда окружение требует от него больше, чем он может на данный момент, его чувство неполноценности перестает быть таковым. Оно перестает быть источником желания совершенствоваться для преодоления чувства собственной ущербности, а наоборот, начинает тормозить его, препятствуя развитию ребёнка. Из-за возросшего чувства беспомощности ребенок будет бояться как-либо проявить себя, а окружающий мир будет казаться опасным и враждебным. Чтобы противостоять своему чувству ущербности, ребёнок будет стремиться к личному превосходству «поверх голов других», а не к конструктивному здоровому поведению, которое может дать необходимое личное удовлетворение.

Отсутствие социального интереса 
Дети, склонные избегать социальных взаимодействий и уклоняться от обязанностей, обычно преувеличивают враждебность мира к ним. Развитие социального чувства, умения жить в обществе дает ребенку средства борьбы с неуверенностью в себе. Без чувства общности он не может конструктивно решать свои жизненные проблемы и начинает жить за счет других. Обычно недостаток социального чувства бывает вызван тремя причинами:

 Органическая неполноценность. Люди с физическим недостатком не могут легко влиться в общество, они постоянно будут обеспокоены своими физическими ограничениями. В результате это может привести к угасанию социального чувства. Это условие также работает для социальной и экономической неполноценности, из-за которой ребенок чувствует себя ущербнее других.
 Избалованность. Избалованный ребёнок уверен в особой ценности своей любви и использует любые средства для получения внимания. Вместо взаимодействия с другими, он выдвигает односторонние требования. Он также не сможет легко социализироваться, так как излишняя забота лишает его возможности решения своих проблем (из-за чего впоследствии он может лишиться веры в свои способности), что также приводит к изоляции.
 Заброшенность. В случае, когда родители не дают ребёнку достаточного количества ласки и внимания, у него не формируется доверие к окружающему миру. Он учится скрывать свои эмоции, все жизненные силы тратя на защиту внутреннего мира от внешнего. В нем зарождается уверенность, что все относятся к нему враждебно, а их любовь и заботу необходимо завоевывать. В результате он воспринимает любую обязанность, как препятствие, а весь мир, как грубое, жестокое место. В результате он изолируется от всего, начинает заботиться только о себе.

Копирование комплекса родителя 
В современном обществе принято подчеркивать особую значимую роль отца, и при этом принижать важность роли матери. На этом фоне у мальчиков возникает переоценённое стремление к власти из-за желания быть похожими на авторитетную фигуру отца. Это приводит к тому, что мальчиков учат добиваться «мужественности», которая в крайних случаях переходит в гордыню и жестокость. В результате такого неравенства у мальчиков развивается чувство собственного превосходства, которое со временем приведет к формированию соответствующего комплекса.

Влияние других детей в семье 
У самого младшего ребенка в семье, несмотря на трепетное отношение к нему, зачастую формируется желание доказать, что он всё может сделать сам без чьей-либо помощи. За счёт этого у него возникает выраженное стремление к власти. Если же ребёнок не обладает достаточной уверенностью в себе для исполнения своих намерений, то он начинает избегать обязанностей, чтобы у других не было возможности объективно оценить его способности. Это, как уже говорилось выше, приводит к недостатку социального интереса.

Также комплекс превосходства бывает характерен для вторых по старшинству детей из-за постоянной борьбы со старшим ребёнком за превосходство.

Примечания 

Психоанализ
Психология